Denis-Will Poha est un footballeur français.